1. division (bliver også kaldt NordicBet Liga af sponsormæssige årsager) er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Rækken består af 12 hold, der hver sæson møder hinanden 2 gange, hvorefter ligaen bliver splittet i to grupper med 6 hold. Der er to superligaoprykkere samt to nedrykkere til 2. division.

Ligaens navn 
1. division har haft forskellige officielle navne gennem årene afhængig af, hvilket firma der har sponsoreret den.

Oprykning og nedrykning i 1. division sæson 2000/01 - 2019/20

Hold og placeringer 
45 klubber har deltaget i 1. division siden formatet vendte tilbage til helårssæsoner i 1995. Hvor en sammenslutning består af to/flere klubber, der har deltaget i denne liga, er overbygningen betragtet som en ny klub. I andre tilfælde, hvor en klub blot har skiftet navn eller er blevet sammensluttet med serieklubber, er det blevet betragtet som samme klub.

Noter 

 
Fodboldturneringer i Danmark
DBU